Chlamys kincaidi är en musselart som beskrevs av H. Oldroyd 1929. Chlamys kincaidi ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
kincaidi